Mezi kozy je stolní hazardní kostková hra pro 2 a více hráčů (za ideální počet se zpravidla bere 4–6 hráčů). V klasickém hospodském provedení se hraje bez bankéře (krupiéra) a veškeré sázení a vyplácení výher je „samoobslužné“, přičemž je dozorováno ostatními hráči.

Hraje se třemi klasickými šestistěnnými hracími kostkami, přičemž každá kostka má na sobě čísla od 1 do 6 znázorněná body (oky).

Další nezbytnou součástí hry jsou pro každého zúčastněného hráče peníze, jejichž prostřednictvím probíhá sázení.

Lze též nahradit peníze hracími žetony, ale tato varianta se v praxi téměř nevyskytuje.

Pravidla

Před zahájením hry 

 Před zahájením hry každý hráč vloží do banku základní vklad.
 Každý z hráčů hodí jednou kostkou o to, kdo bude začínat hru – vyšší číslo vyhrává.

Průběh hry 
První hráč zahájí hru – hodí naráz všemi třemi kostkami. Může nastat jedna z následujících situací:

 Pokud padla tři stejná čísla (např. 4 – 4 – 4) vyhrává hráč okamžitě bank. Bere si celou částku banku, nesází se a toto kolo hry končí.
 Padla taková čísla, že neexistuje možnost, aby po odebrání největšího a nejmenšího bylo možné hodit zbývající kostkou číslo, které by leželo mezi – čili dvě stejná čísla a třetí lišící se od nich právě o jedna (příklad takových kombinací: 2 – 3 – 3 ; 6 – 6 – 5) Hráč nemůže hrát a v tomto hodu končí, jeho základní vklad ovšem zůstává v banku. Pokračuje další hráč sedící ve směru hodinových ručiček.
 Padla taková čísla, že je možné, aby po odebrání největšího a nejmenšího bylo možné hodit zbývající kostkou číslo, které by leželo mezi – (příklad takových kombinací: 2 – 3 – 4 ; 6 – 6 – 1 ; 2 – 4 – 5 ). Hráč – pokud uzná za vhodné – může, ale nemusí hrát dál. Pokud nechce, oznámí ostatním, že nebude pokračovat a v tomto hodu končí, jeho základní vklad ovšem zůstává v banku. Na řadě je další hráč sedící ve směru hodinových ručiček.

Pokud chce hráč pokračovat, odloží stranou nejvyšší a nejnižší čísla a ohlásí výši sázky.

Pokud hráč provede dohoz, aniž uvedl hodnotu sázky, má se zato, že hraje o celou hodnotu banku.

Výše sázky je přípustná v rozmezí: minimální sázka = základní vklad a maximální sázka = aktuální hodnota banku, dále platí pravidlo, které říká, že je zakázáno sázet částky, které by nebyly celými násobky základního vkladu (tzn. pokud je základní vklad 5 Kč a aktuální hodnota banku např. 75 Kč, lze vsadit min. 5 Kč, max. 75 Kč ale nelze např. 12 Kč nebo 41 Kč; toto pravidlo má význam zejména pro snadnou manipulaci s penězi při sázení a vyplácení výher).

Následně hráč hodí zbývající kostkou.

Pokud se hod nezdařil a třetí kostka je „mimo“, sázku prohrává a přihazuje ji do banku. Na řadě je pak další hráč sedící ve směru hodinových ručiček

Pokud se hráči povedlo trefit se třetí kostkou „mezi kozy“ (mezi dvě odložené kostky), vyhrává svoji sázku a vezme si ji z banku a pokračuje další hráč po jeho levici.

Dojde-li během hry k situaci, kdy je po vyplacení výhry dobrán bank do nuly, nastává konec kola.

Pro další kolo hry všichni vloží znovu do banku základní vklad. Novou hru začíná ten hráč, který naposledy bank dobral.

Pokud během hry spadne některá z kostek mimo hrací plochu (zpravidla stůl), a to:

 Při hodu třemi kostkami – hráč v tomto hodu končí a na řadě je další hráč po jeho levici.
 Při dohazování jednou kostkou – ohlášená sázka automaticky propadá do banku, hráč v tomto hodu končí a na řadě je další hráč po jeho levici.

Pravidla připouštějí i to, že některý z hráčů nebude riskovat a sázet na dohazování třetího čísla, nýbrž pouze čekat na tři shodné kostky, aby bral bank – tento způsob hry je však (s výjimkou hráče, který mimo základního vkladu už vše, co měl, prohrál, a dohrává poslední kolo) značně neetický a málokdy bývá tolerován spoluhráči. Zásadně se nedoporučuje sázet větší sázku, než má hráč fyzicky k dispozici pro případ, že jeho dohoz nebude úspěšný a bude muset prohrané peníze vložit do banku.

Hazardní hry